Эвфилет или Евфилет — имя ряда жителей древних Афин, которые упоминаются в источниках:

 Эвфилет (убийца Эратосфена)
 Евфилет (сын Тимофея);
 Вазописец Евфилета;
 Евфилет (архонт).